Mycocryptospora är ett släkte av svampar. Mycocryptospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycocryptospora